New York Giants, az NFL-ben játszó amerikaifutball-csapat.
San Francisco Giants, a Major League-ben játszó amerikai baseballcsapat. 1885-től 1957-ig a csapat neve New York Giants volt.